Памятник Лесе Украинке в Киеве () — памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке.

Авторы памятника скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко.

Расположен в центре украинской столицы, в Печерском районе Киева на площади имени Леси Украинки между зданием Центризбиркома Украины и жилой высоткой.

История 
Торжественно открыт 3 сентября 1973 года.

Киевский памятник Л. Украинки представляет собой бронзовую фигуру писательницы высотой 5 метров, установленную на постаменте из чёрного лабрадорита. По замыслу автора скульптуры Г. Кальченко, Леся Украинка изображена волевой, не повинующейся обстоятельствам судьбы, сильной духом и одновременно нежной и женственной.

Общая высота памятника составляет 10 метров. На постаменте начертаны слова из стихотворения поэтессы

Вокруг памятника обустроена площадь с фонтанами и скамейками для отдыха. По постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2009 № 928 имеет статус памятника монументального искусства, охранный номер 260030-Н.

Литература 
 Киев: энциклопедический справочник / под ред. А. В. Кудрицкого — К. : Гл. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1982. — С. 573.

Ссылки 
 40 років тому у Києві відкрили пам’ятник Лесі Українці 

Киев
Здания и сооружения, построенные в 1973 году на Украине
Лесе Украинке
Достопримечательности Киева
Скульптуры 1973 года